Михаил Алексеевич Таранов — российский учёный в области электрических машин и эксплуатации электрооборудования, член-корреспондент РАСХН (2007), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 
Родился 31.01.1952 г. в п. Фрунзе Сальского района Ростовской области.

Окончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства (1974).
Работает там же (в настоящее время — ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия»): старший преподаватель кафедры электрических машин (1978—1987), декан факультета электрификации сельского хозяйства (1985—1998), заведующий (с 1986), доцент (1987—1999), профессор (с 1999) кафедры электрических машин и эксплуатации электрооборудования, с 1998 г. — ректор.

Доктор технических наук (2002), профессор (1999), член-корреспондент РАСХН (2007), член-корреспондент РАН (2014).

Научные интересы 
 проблемы создания управляемого электропривода,
 эксплуатация электрооборудования на предприятиях по производству, хранению и переработке продукции сельского хозяйства,
 использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии,
 разработка нормативных документов по эксплуатации электроустановок.

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2002), Почётный энергетик (2001), Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2000).

Автор (соавтор) около 200 научных трудов, в том числе 5 монографий, 10 учебников, 25 учебных пособий. Получил 18 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Публикации  
 Организация обслуживания и техника безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей / соавт. В. Я. Хорольский. — Ростов н/Д: Гефест, 1999. — 112 с.
 Анализ и синтез систем автономного электроснабжения сельскохозяйственных объектов / соавт. В. Я. Хорольский. — Ростов н/Д: ООО Терра: НПК Гефест, 2001. — 224 с.
 Эксплуатация электрооборудования: учеб. для вузов / соавт.: Г. П. Ерошенко и др. — М.: Колос, 2005. — 386 с.
 Эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных предприятий: учеб. для вузов / соавт.: Г. П. Ерошенко, Ю. А. Медведько. — Ростов н/Д: Терра, 2006. — 592 с.
 Электробезопасность сельских установок / соавт.: В. Я. Хорольский, Е. Е. Привалов. — Ростов н/Д: Терра, 2006. — 170 с.
 Инновационный менеджмент / соавт.: В. Ф. Бирман и др. — Ростов н/Д: Терра, 2007. — 480 с.
 Теоретические и прикладные основы автоматизированного управления деятельностью энергетических служб сельскохозяйственных предприятий: учеб.-метод. пособие / соавт.: В. Я. Хорольский, В. Г. Жданов. — Ставрополь, 2008. — 125 с.
 Экспериментальные исследования в электроэнергетике и агроинженерии: учеб. пособие… / соавт.: В. Я. Хорольский и др. — М.: Форум, 2014. — 94 с.

Источники и ссылки 
 http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RT/000792.shtm
 фото http://www.best-pedagog.ru/taranov-mihail-alekseevich/
 Его статьи в РИНЦ